L'arbalétrier peut être un soldat du Moyen Âge.
 L'arbalétrier peut être aussi une pièce de charpente.
 L'arbalétrier est l'autre nom du martinet.